Полетаевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Полетаевский сельсовет — входит в Токарёвский район Тамбовской области
 Полетаевское сельское поселение — входит в Сосновский район Челябинской области